Чемпіонат Кіпру з футболу 2005—2006 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном втретє став Аполлон.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб АПОЕЛ взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Кіпру 2005—2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2005—2006
Кіпр
Кіпр
2005 на Кіпрі
2006 на Кіпрі